Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2013/14 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2013/14 gemeldet wurden sowie ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 8 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden und nahmen dieses Recht wahr, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Während der SC Kirchberg, der SV Wollishofen, der ASK Winterthur und Schwarz-Weiss Bern jeweils 12 Spieler einsetzten, setzte Cercle d'échecs de Nyon 17 Spieler ein. Insgesamt kamen 111 Spieler zum Einsatz, von denen 16 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbester Spieler war Sebastian Bogner (Réti Zürich) mit 5,5 Punkten aus 7 Partien. Je 5 Punkte erreichten Christian Bauer (Réti Zürich), Jürgen Fend (SV Wollishofen) und Dieter Knödler (SC Bodan), wobei Bauer sechs Partien spielte, Fend und Knödler je sieben.
Mit Wladimir Malachow, Francesco Antognini (beide Réti Zürich), Alexis Skouvaklis, Karen Zapata, Pablo Schmid (alle Cercle d'échecs de Nyon) und Mathias Leutwyler (Schwarz-Weiss Bern) gewannen sechs Spieler ihre einzige Partie und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2013 (veröffentlicht im Juli 2013) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2013; AUT = Österreich, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, NED = Niederlande, PER = Peru, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SC Kirchberg

SV Wollishofen

SC Bodan

SC Lyss-Seeland

Schachklub Réti Zürich

Cercle d'échecs de Nyon

ASK Winterthur

Schwarz-Weiss Bern

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Monika Seps heißt seit der Saison 2014/15 Monika Müller-Seps.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2014 (PDF; 33,1 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)
Schach 2013
Schach 2014